Ploesoma är ett släkte av hjuldjur som beskrevs av Herrick 1885. Ploesoma ingår i familjen Synchaetidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Hjuldjur
Ploesoma